

Carriera
Venne selezionato dai Chicago Bulls al terzo giro del Draft NBA 1971 (40ª scelta assoluta).

Palmarès

Giocatore

Golden State Warriors: 1975
 NBA All-Rookie First Team (1972)

Altri progetti

Collegamenti esterni